En phonologie, un allophone est l'une des réalisations sonores possibles d'un phonème.
 Le processus linguistique amenant à une assimilation de phonèmes, pourtant bien distincts mais suffisamment proches (et parfois mal compris et distingués), est appelé allophonie : il peut conduire à confondre des mots au départ phonologiquement bien distincts pour les utiliser, au départ improprement, comme s’ils étaient homophones.
 Les assimilations par allophonie sont très courantes dans un contexte multilingue dans lequel au moins une des langues d’origine possibles (orale ou écrite) est mal comprise entre un locuteur ou écrivain, et celui qui l’écoute ou le lit, ce qui produit alors des mots allophones, car mal compris comme s’ils avaient été de vrais homophones.
 Certaines allophonies peuvent avoir une origine non strictement phonétique ou phonologique, mais liée à des incertitudes orthographiques, amenant à lire un terme écrit de façon ambiguë ou à l’aide de signes et graphèmes non compris et ignorés par le lecteur.
 Par la suite, les mots confondus comme homophones impropres peuvent rentrer dans l’usage normal de la langue en tant que vrais homonymes, même si ces mots ont eu au départ des étymologies, phonologies et sens très distincts. Ce processus produit aussi de nouveaux mots ayant alors une étymologie multiple, incertaine, et souvent impossible à résoudre (les étymologies données sont alors aussi valables l’une que l’autre) et un sens sémantique parfois même très éloigné de ces origines possibles ; il peut aussi produire (par évolution phonologique progressive, ou par le jeu des accents régionaux ou personnels) de nouveaux mots dérivés, abrégés, agglutinés, etc., au sein de la même langue.
 En sociolinguistique et en sociodémographie, un allophone est une personne qui, dans un territoire donné, a pour langue maternelle une autre que la ou les langues officielles.